Der Name Otger bezeichnet:

 Otger (Diakon) (auch Otgerus, Odgerus), angelsächsischer Diakon – Ende 7. Jahrhundert und Anfang 8. Jahrhundert. Ihm sind die Pfarrkirche St. Otger (Stadtlohn) in Stadtlohn und (zusammen mit Plechelmus und Wiro) die Basilika in Sint Odiliënberg gewidmet.
 Otgar von Mainz (auch Otger, Autgar) – von 826 bis 847 Erzbischof von Mainz.
 Otgar von Speyer (auch Otger) – von 962 bis 970 Bischof von Speyer, † 13. August 970.
 Otger – königlicher Gewaltbote in Kärnten; Stifter des Klosters Ossiach, † vor 1028.

Siehe auch:
 Otgar